Céphale et Procris es el título de dos óperas en francés:

Céphale et Procris de Élisabeth Jacquet de La Guerre, estrenada en 1694.
Céphale et Procris de André Grétry, estrenada en 1773.

La primera ópera en idioma ruso con libreto de Aleksandr Sumarókov y música de Francesco Araja estrenada en 1755: 

 Tsefal i Prokris